Mission: SPACE (paviljoen), een paviljoen in het pretpark Epcot in het Walt Disney World Resort.
 Mission: SPACE (attractie), een attractie in het gelijknamige paviljoen in het pretpark Epcot in het Walt Disney World Resort